Empréstimo — conceito económico
 Empréstimo (linguística)
 Empréstimo (esportes)
 Crédito consignado, também chamado empréstimo consignado